Кызылкабак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылкабак — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Кызылкабак — село в Индерском районе Атырауской области.
 Кызылкабак — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Кызылкабак — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.